Hithadhoo (Deutsch auch Hitadu) ist der Name zweier Inseln der Malediven:
 Hithadhoo (Addu-Atoll), eine Insel von Addu-City (Addu-Atoll)
 Hithadhoo (Haddhunmathi-Atoll), eine Insel im Haddhunmathi-Atoll

Siehe auch Hithaadhoo